Mongolen, een etnische groep ontstaan in een gebied dat Mongolië en delen van Rusland en China omvat
Mongoolse Rijk, historisch land, gesticht door Dzjengis Khan
(verouderd) iemand met het syndroom van Down